Gminy w USA:
 Shenango (ang. Shenango Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Shenango (ang. Shenango Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer